Большая часть нынешнего населения Парагвая имеет испанское происхождение в результате смешения двух различных этнических и расовых групп: испанцев и гуарани.

Это смешение имеет характеристики, которые несколько отличаются от тех, что производятся в других регионах Америки. В некоторых из них он не был завершен и существуют, с одной стороны, группы потомков коренных народов, сохраняющие большую часть своих исконных расовых и культурных особенностей и; с другой стороны, население, состоящее из потомков испанцев или других европейцев со своими этническими и культурными особенностями.

В Парагвае с начала завоевания и колонизации существовало (в основном из-за географической изоляции и отсутствия драгоценных металлов) интенсивное смешение из-за очень небольшого числа испанских мужчин среди многочисленного коренного населения. Последнее привело их к тому, что они брали в жены или наложницы индейцев гуарани и практиковали полигамию.

По этой причине сегодня большую часть населения Парагвая составляют метисы.

Испанское присутствие во время завоевания 

Между 1537 и 1600 годами около 3000 европейцев прибыли на земли Парагвая, с этих лет не было значительного миграционного потока до конца XVIII века.

Многие из этих европейцев вернулись на свои земли или встретили свою смерть. Женская эмиграция не составляла сильного процента среди первых групп завоевателей до конца XVIII века.

Парагвай считался транзитным пунктом к знаменитому Эльдорадо, к Сьерра-дель-Плата. После открытия Потоси и всего региона Лимы в Перу завоеватели не нашли иного выхода, кроме как обосноваться в Парагвае.

Первым богатством для них была местная рабочая сила, в стране не было месторождений золота или других драгоценных металлов.

С другой стороны, что также отличает Парагвай, так это его граница с Аргентиной, Боливией и Бразилией, не имеющая морского побережья. Именно испанцы с 1556 года были в числе первых жителей и их потомков.

Испанцы преимущественно происходили из регионов Астурии, Кастилии, Андалусии, Страны Басков и Наварры.

До 1776 года, даты создания вице-королевства Рио-де-ла-Плата, Парагвай принадлежал вице-королевству Перу со столицей в Лиме. В этот период Парагвай был одноязычным, то есть говорили только на языке гуарани.

В результате экспедиции Себастьяна Кабота в Рио-де-ла-Плата император Карл V разрешил дону Педро де Мендосе спланировать экспедицию в устье указанной реки.

Это были первые серьёзные набеги испанских конкистадоров на территории бассейна Платы, в ходе которых были установлены первые союзы (почти всегда асимметричные) между гуарани и испанцами.

Исследователь Хуан де Саласар-и-Эспиноза основал форт Нуэстра-Сеньора-де-ла-Асунсьон в день Успения, 15 августа 1537 года, недалеко от города Ламбаре. После разрушения первого форта в Буэнос-Айресе большая часть выходцев из него укрылась в укрепленном форте, основанном Саласаром-и-Эспиносой. Благодаря союзу между гуарани и испанцами, испанские мужчины стали практиковать полигамию. По этой причине вначале Асунсьон был известен как «рай Мухаммеда». Чтобы попытаться избежать полигамии, испанское правительство даже послало группы дерзких женщин, подобных той, которую возглавляла Менсия Кальдерон.

Дети-метисы испанцев назывались «mancebos de la tierra» и считались испанцами с прерогативами такой касты. Причина этого кроется в стратегическом значении, которое имела в то время территория Парагвая.

Несколько лет спустя Испанская корона приказала заселить Буэнос-Айрес мансебос, родившимися в Асунсьоне, а также основала города Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Корриентес, Санта-Фе, а затем разрушила Сан-Франсиско-де-Мбиаса, Онтиверос, Сьюдад-Реаль-дель-Гуайра, первый Вильяррика-дель-Эспириту-Санто, Консепсьон-де-Буэна-Эсперанса и Сантьяго-де-Херес.

Большая волна испанской иммиграции 
Война Тройственного альянса означала для Парагвая, что вся его экономическая, социальная, политическая и культурная связь была разрушена, хотя её наиболее заметные последствия касались жителей.

Если в 1865 году в Парагвае проживало 500 000 жителей, то в 1870 году они сократились вдвое, большинство из которых составляли женщины, старики и дети, которые в конце войны перебрались в Асунсьон, единственный в то время городской центр, и его окрестности. Послевоенные правительства основывали свою политику восстановления экономики на внешних факторах, таких как иммиграция и иностранный капитал, с помощью которых они стремились модернизировать экономическую структуру страны. Включение европейского населения рассматривалось как решение для повторного заселения страны и её роста, поскольку в дискурсах того времени это считалось более продуктивным, чем коренное население. По всем этим причинам Парагвай поддерживал прибытие европейских эмигрантов с помощью законов, направленных на поощрение такой иммиграции.

В основном после 1870 года, испанская эмиграция стала иметь значительный вес: между 1880 и 1930 годами почти три с половиной миллиона человек эмигрировали в Америку, и некоторые из них эмигрировали в Парагвай. Этот миграционный поток является частью европейского миграционного явления, называемого массовой эмиграцией или миграционным потоком, которое длилось с 1830 по 1930 год и охватило более 50 миллионов человек.

Выбор Парагвая в качестве места для поселения не должен был быть случайным решением испанских иммигрантов (в основном каталонцев), прибывших в Америку в тот период, а будет мотивирован «эффектом притяжения» или миграционной цепью и станет частью семейной стратегии. На самом деле, основной доступ к информации о пункте назначения обеспечивали родственники и соседи, ранее обосновавшиеся в Парагвае, а предоставляемая ими сеть благоприятствовала выбору этого пункта назначения среди других.

Статистические данные Главного управления иммиграции и колонизации Парагвая показывают, что в период с 1882 по 1907 год был зарегистрирован 12 241 иммигрант, из которых 1 736 были испанцами, уступая лишь итальянцам и немцам, 2 902 от общего числа поселились в Асунсьоне, 9 053 мужчин против 3 188 женщин, из мужчин 8 101 были одиноки, и их возраст колебался от 12 до 50 лет.

Консульский отчет, подписанный 24 марта 1913 года, указывает в общей сложности 6046 испанцев (из которых только 279 прошли через консульство, чтобы уведомить его), 3500 человек, проживали в Асунсьоне, население которого в то время оценивается примерно в 80 000 жителей, что означает, что испанцы составляли не менее 4,37 %.

Но только 4,5 % испанцев в Асунсьоне были членами Sociedad Española de Socorros Mutuos de Asunción del Paraguay в 1913 году, хотя значительное увеличение числа членов SESMAP произошло между концом 1913 и 1920 годами.

Каталонцы 
В колониальном Парагвае было два каталонских губернатора. Хайме Санхуст (1749—1761) способствовал выращиванию скрученного черного табака, который вместе с йерба мате составлял один из самых важных предметов парагвайской колониальной экономики. Хоакин де Алос-и-Бру (1786—1796), родился в Барселоне в 1746 году. Он приказал заложить форт Бурбон в 1792 году как свидетельство испанского суверенитета над португальцами. ​ В торговле мате, кожей, деревом и другими парагвайскими экспортными товарами в Рио-де-ла-Плата появились в конце XVIII века крупные коммерсанты из Каталонии, такие как Хасинто де Вила-и-Бускас, Бернардино де Тока-и-Маса, семьи Оскарис, Каррерас, Дориа, Дуран, Сальват, Вальет и другие. Но массовая миграция каталонцев в Парагвай произошла в конце XIX века, после Великой войны, и продолжалась до первых десятилетий прошлого века.

Баски 
Присутствие басков в Парагвае восходит к начальным моментам истории Парагвая. Одним из первых лидеров открытия, завоевания и колонизации этих земель был баск дон Доминго Мартинес де Ирала, как и несколько его товарищей-авантюристов.

На протяжении веков в регион Рио-де-ла-Плата прибывали многочисленные представители этого полуостровного сообщества, которое увеличилось в результате глубокого кризиса, тянущего за собой баскский и наваррский аграрный сектор с конца XVIII века, выразившегося в эмиграции в Америку и готовности крестьян к мобилизации за церковь и абсолютизм и против либерализма.

Кроме того, изменения, сопровождавшие процесс индустриализации в конце XIX века, и исчерпание старых моделей сельского хозяйства породили политическую нетерпимость, что привело к эмиграции и к возникновению сильного чувства национализма.

Известные персоналии 

 Андрес Родригес Педотти, президент Парагвая (1989—1993).
 Бруно Понт, спортивный журналист на радио и телевидении.
 Консепсьон Лейес де Чавес, драматург, эссеист и журналист.
 Эдуардо Вера, политик, военный, герой Парагвайской войны.
 Элисардо Акино, военный, герой Парагвайской войны.
 Фернандо Ока дель Валье, театральный режиссёр. Первый донор роговицы в стране.
 Франсиско де Паула Олива, священник-иезуит.
 Грасиэла Меса Месголитс, танцовщица и педагог.
 Эриберто Эррера, футболист и технический директор.
 Хосефина Пла, поэтесса, драматург, гончар и журналист.
 Хуан Хесус Бернабе, спортивный журналист на радио и телевидении.
 Нелли Реч де Родригес, бывшая первая леди (1989—1993).
 Оскар Фаэлья Пенья, классический пианист.
 Педро Алиана, парламентарий.
 Рафаэль Баррет, диктор.
 Вероника Сепеде, теннисистка.
 Викторино Абенте-и-Лаго, поэт.

Литература 
 Verón, L., (2009). Enciclopedia Paraguaya. Asunción: Editorial Mercurio.
 A. Ballesteros y Beretta (1949). Historia de América y de los pueblos americanos, Tomo XXI, «Paraguayo Independiente». Barcelona: Editorial Salvat.

Примечания 

Испанская диаспора
Народы Парагвая